Thanksgiving Day, een nationale feestdag in de Verenigde Staten en Canada
 Thanksgiving (Verenigde Staten)
 Thanksgiving (Glee), een aflevering van de Amerikaanse televisieserie Glee
 Thanksgiving (televisieserie), Amerikaanse televisieserie uit 2016 
 Thanksgiving Tower, een wolkenkrabber in de Verenigde Staten